La gymnastique est un terme regroupant plusieurs disciplines sportives.
 La gym est un épisode du petit Nicolas publié dans Les Vacances du petit Nicolas.